Homonyme peut faire référence à :

 Homonyme, mot d’une langue qui a la même forme orale ou écrite mais des sens différents ;
 Homonyme (biologie), espèce qui possède un nom scientifique identique à celui d'une autre, alors qu'il s'agit de deux taxons distincts ;
 Coiffure homonyme, type de coiffure.

Références 

Homonymie en biologie
Linguistique
Coiffure